Molar kan avse:

Molarer – en sorts tänder inom biologin
Molar (enhet) – en enhet för koncentration inom kemin

Se även
 El Molar